L'institut universitaire de technologie de Mantes-en-Yvelines, aussi appelé IUT de Mantes, est l'une des composantes de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, dans les Yvelines, faisant partie du réseau des IUT. 

Il propose des formations professionnelles en trois ans accessibles après le baccalauréat, le bachelor universitaire de technologie. 

Ces formations sont dispensées dans les domaines des technologies industrielles et tertiaires (industrie, commerce, hygiène, sécurité et environnement).

Histoire

Création et débuts (1994-1997) 
Les travaux du bâtiment de l'IUT commencent en début d'année 1994, puis il ouvre en septembre 1995, quatre ans après la création de l'UVSQ.

À l'ouverture, il n'accueille que le département gestion des entreprises et des administrations (GEA), et est composé de deux bâtiments (bâtiments A et B).

Agrandissement (1997) 
En 1997, l'IUT s'agrandit avec la construction du bâtiment C. Il accueille alors un deuxième département, le génie industriel et maintenance (GIM).

Diversification des enseignements (depuis 1997) 
D'autres départements sont créés par la suite. D'abord génie mécanique et productique en 1999, puis techniques de commercialisation en 2001. La même année, l'antenne de Mantes devient un IUT de plein exercice.

En 2010, le département hygiène, sécurité et environnement est créé, puis génie civil en 2011.

L'établissement accueille de 600 à 750 étudiants.

Départements d'enseignement  

L’IUT est composé de 6 départements d’enseignement :

 Gestion des entreprises et des administrations ; Génie industriel et maintenance ; Génie mécanique et productique ; Techniques de commercialisation ; Génie civil ; Hygiène, Sécurité et Environnement

BUT 

 Génie civil (GC)
 Génie industriel et maintenance (GIM)
 Génie mécanique et productique (GMP)
 Gestion des entreprises et des administrations (GEA)
 Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE)
 Techniques de commercialisation (TC)

Licences professionnelles 

 Licence professionnelle Management et gestion des organisations, parcours Assistant Manager
 Licence professionnelle Métiers de l'électricité et de l'énergie, parcours Véhicule électrique et nouvelles mobilités.
 Licence professionnelle Métiers de l'industrie : conception de produits industriels parcours Méthodologie et innovation en conception collaborative
 Licence professionnelle Métiers de l'industrie : mécatronique, robotique parcours Développement de produits et équipements mécatroniques
 Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité, parcours Comptabilité et paie
 Licence professionnelle Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement, parcours Manager des services à l'environnement : eau, déchets, énergie, mobilité
 Licence professionnelle Métiers du BTP : bâtiment et construction, parcours Conduite des opérations immobilières
 Licence professionnelle Métiers du BTP : bâtiment et construction, parcours Métiers de l'exploitation immobilière
 Licence professionnelle Métiers du BTP : performance énergétique et environnementale des bâtiments, parcours Conception et rénovation énergétique des bâtiments
 Licence professionnelle Technico-commercial, parcours Chargé d'affaires en vente de solutions durables

Identité visuelle 
Les logos de l'institut universitaire de technologie de Mantes-en-Yvelines ont toujours suivi les standards graphiques de l'université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines.

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 

Site officiel de l’IUT de Mantes en Yvelines 

Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
Mantes en Yvelines
Enseignement supérieur dans les Yvelines